Безносиков — русская фамилия. Известные носители:

 Безносиков, Борис Валерьевич (1930—2019) — физик, специалист в области структурных фазовых переходов.
 Безносиков, Яков Николаевич (1918—1989) — советский историк, доктор исторических наук, заместитель председателя Совета Министов Коми АССР (1955—1958).
 Безносиков, Константин Степанович (1811–1876) — генерал Российской Империи.